Антверпсе Хавенпейл () — шоссейная однодневная велогонка, ежегодно проводящаяся в бельгийском городе Мерксем, Фламандский регион.

История
До 2001 года велогонка проводилась среди любителей. С 2002 по 2008 год использовалось название Вламсе Хавенпейл (Vlaamse Havenpijl). В 2001 году гонка стала одним из событий гоночного календаря UCI, а с 2005 года входит в календарь UCI Europe Tour под категорией 1.2. Организаторами выступают Королевский велоклуб Антверпена и ассоциация Het Klein Verzet.

Призёры 

|-
|colspan=4 align=center| Antwerpse Havenpijl
|-
| 1990
|  Гленн Хёйбрехтс	
|  Данни Ван Лой	
|  Патрик Ван Росбрук
|-
| 1991
|  Мишель Ванхакке	
|  Стефан Хеннеберт	
|  Мика Хиетанен
|-
| 1992
|  Стефан Селс	
|  Эдвин Рюттен	
|  Людо Дирксенс
|-
| 1993
|  Рик Клайс	
|  Тьерри Мускопс	
|  Стефан Гримон
|-
| 1994
|  Жилбер Кас	
|  Джонни Махарис	
|  Гюй Ван Хесе
|-
| 1995
|  Ян Ван Иммерсел	
|  Виллем-Ян Ламбрегтс	
|  Вим Селс
|-
| 1996
|  Джонни Дауве	
|  Свен Нис	
|  Люу Де Мор
|-
| 1997
|  Ян Ван Иммерсел	
|  Дэйв Брёйландтс	
|  Карл Рус
|-
| 1998
|  Дариус Строле	
|  Раймондас Вичинскас	
|  Данни Ван дер Массен
|-
| 1999
|  Раймондас Вичинскас	
|  Андреюс Зубровас	
|  Айварас Баранаускас
|-
|2000
|colspan=3 align=center|не проводилась
|-
| 2001
|  Мишель Ван Хакке	
|  Берт Русемс	
|  Мартин Дерганц
|-
|colspan=4 align=center| Vlaamse Havenpijl
|-
| 2002
|  Марк Роланд	
|  Гино Де Вейрдт	
|  Петер Схоньянс
|-
| 2003
|  Ханс Де Местер	
|  Дариус Строле	
|  Седрик Ван Ломмел
|-
| 2004
|  Петер Ронссе	
|  Вадим Вдовинов	
|  Робби Мёйл
|-
| 2005
|colspan=3 align=center|не проводилась
|-
| 2006
|  Витаутас Каупас	
|  Фредрик Йоханссон	
|  Ивайло Габровски
|-
| 2007
|  Денис Флао	
|  Аидис Круопис		
|  Стефан Хейни
|-
| 2008
|  Йонас Аен Йёргенсен	
|  Майкл Ван Стайен	
|  Ваутер Ван Мехелен
|-
|colspan=4 align=center| Antwerpse Havenpijl
|-
| 2009
|  Йенс-Эрик Мадсен	
|  Стефан ван Дейк	
|  Денис Флао
|-
| 2010
|  Роб Горис	
|  Давид Бушер	
|  Фредерик Аморисон
|-
| 2011
|  Пирмин Ланг	
|  Ремко те Браке	
|  Матс Був
|-
| 2012
|  Юри Сталларт	
|  Эуженио Алафачи	
|  Кевин Клайс
|-
| 2013
|  Пребен Ван Хекке	
|  Стеф Ван Зюммерен	
|  Стейн Стелс
|-
| 2014
|  Юри Хавик	
|  Ивар Слик	
|  Йенс Геринк
|-
| 2015
|  Аидис Круопис	
|  Стен Годри	
|  Герри Дрёйтс
|-
| 2016
|  Тимоти Дюпон	
|  Энцо Ваутерс	
|  Кенни Дехас
|-
| 2017
|  Арвид де Клейн	
|  Гарри Танфилд	
|  Арьен Ливинс
|}

Ссылки 
 Официальный сайт
 Антверпсе Хавенпейл на FirstCycling 
 

Велогонки в Бельгии
UCI Europe Tour
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1990 года